Пьяни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьяни, Джованни Антонио (1678—1760) — итальянский скрипач и композитор, представитель барокко.
 Пьяни, Стефано (род. 1965) — итальянский сценарист.
 См. также 
 Пьянов